Creig Flessel (né à Huntington le  et mort à Mill Valley le ) est un auteur de bande dessinée, illustrateur et dessinateur de presse américain.
Laura Flessel-Colovic, née le  à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est une escrimeuse et une femme d'État française.